A máltai férfi vízilabda-bajnokság a Máltai Úszó-szövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely 1925 óta évente kerül megrendezésre.

A bajnokságban hat csapat vesz részt. Jelenlegi címvédő a San Ġiljan ASC.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Források
 Roll of Honour

Vízilabda-bajnokságok
vízil